Бухарест 1954 — международный шахматный турнир.

Открытие турнира состоялось 24 февраля, закрытие — 26 марта.

В соревновании участвовали 18 шахматистов, среди них — 1 международный гроссмейстер и 7 международных мастеров. Неожиданностью стало то, что СССР представляли 4 национальных мастера, из которых только Р. Д. Холмов имел опыт участия в сильном международном турнире. Однако за победу в соревновании боролись только советские шахматисты В. Л. Корчной и Р. Г. Нежметдинов. Корчной обошел конкурента на пол-очка (перед последним туром у них было равное количество очков; в последнем туре Корчной сыграл вничью с А. О'Келли, а Нежметдинов проиграл С. А. Фурману).

По итогам турнира все советские шахматисты получили звания международных мастеров (трое позже стали гроссмейстерами). Также норму международного мастера выполнили венгр Д. Клюгер и румын И. Баланель. Единственный гроссмейстер швед Г. Штальберг выступил не очень удачно и занял место в середине таблицы.

Приз за лучшую партию получил Р. Г. Нежметдинов (партия с итальянским международным мастером Э. Паоли). Нежметдинов посвятил эту победу своему сыну, который родился незадолго до этого.

Турнирная таблица

Турнирный сборник 

 Al IV-lea Turneu International de Sah al R.P.R., ed. by Sergiu Samarian. Editura Tineretului Cultura Fizika si Sport, Bucuresti 1955. 200 pp.

Примечания

Ссылки 

 Партии турнира  в базе Chessgames
 Партии турнира  на сайте 365Chess

Спортивные соревнования в Бухаресте
Шахматные турниры в Румынии
1954 год в шахматах